Соревнования по BMX среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 8 по 10 августа. Приняли участие 32 спортсмена из 19 стран.

Призёры

Соревнование

Квалификация

Четвертьфинал

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Полуфинал

Группа 1

Группа 2

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте МОК

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012